Појам Лоренцо Медичи може да се односи на:

 Лоренцо де Медичи, 
 Лоренцо де Медичи, војвода Урбина,
 Лоренцо ди Пјерфранческо ди Медичи